Sean Christopher Williams (n. 1986), cestista statunitense
 Sean Llewellyn Williams (n. 1967), scrittore e giornalista australiano